Benjamín Quinteros (né en 1997), coureur cycliste équatorien ;
 Claudio Quinteros (1970-2013), acteur de télévision, cinéma et théâtre argentin ;
 Elena Quinteros (1945-1976), institutrice et militante anarchiste uruguayenne ;
 Gustavo Quinteros (né en 1965), footballeur et entraîneur argentin ;
 Henry Quinteros (né en 1977), footballeur péruvien ;
 Miguel Quinteros (né en 1947), joueur d'échecs et grand maître international argentin ;
 Paolo Quinteros (né en 1979), joueur de basket-ball argentin.

Voir aussi 
 

Patronyme argentin